Adrian – imię męskie
 „Adrian” – fabryka rajstop w Zgierzu
 Adrian – typ francuskich hełmów

Miejscowości w USA:
 Adrian – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Emanuel
 Adrian – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Adrian – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Adrian – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Adrian – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Malheur
 Adrian – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Oldham
 Adrian – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe

Gminy w USA:
 Adrian (ang. Adrian Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Adrian (ang. Adrian Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Adrian (ang. Adrian Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Adrian (ang. Adrian Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Adrian (ang. Adrian Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Adrian (ang. Adrian Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe

Zobacz też